maldív nyelv
 maldív nép

 Maldív-szigetek